Ontario, een provincie van Canada
 Ontario (Californië), een plaats in de Amerikaanse staat Californië
 Ontario (Indiana), een plaats in de Amerikaanse staat Indiana
 Ontario (New York), een plaats in de Amerikaanse staat New York
 Ontario (Ohio), een plaats in de Amerikaanse staat Ohio
 Ontario (Oregon), een plaats in de Amerikaanse staat Oregon
 Ontario (Wisconsin), een plaats in de Amerikaanse staat Wisconsin
 Ontario County, een county van de Amerikaanse staat New York
 Ontario Lacus, een methaan-ethaanmeer op de maan Titan
 Ontariomeer, een meer in Noord-Amerika
 Ontarioville, een plaats in de Amerikaanse staat Illinois